Künzel (Form von Konrad) ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Künzel, deutscher Basketballspieler
 Beate Künzel (* 1939), deutsch-französische Journalistin, siehe Beate Klarsfeld
 Brigitte Künzel (* 1955), deutsche Leichtathletin, siehe Brigitte Wujak
 Carl Künzel (1808–1877), deutscher Autographensammler
 Carl G. Künzel (* 1906), deutscher Unternehmer
 Carmela Künzel, deutsche Schönheitskönigin und Schauspielerin
 Claudia Künzel (* 1978), deutsche Skilangläuferin, siehe Claudia Nystad
 Erich Künzel (1922–2009), deutscher Veterinärmediziner, Anatom und Hochschullehrer
 Franz Künzel (1900–1986), deutscher Politiker (NSDAP und SdP)
 Franz Peter Künzel (* 1925), deutscher Literaturübersetzer und Herausgeber
 Gerhard Künzel (* 1923), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR 
 Gero Künzel (* 1962), deutscher Maler
 Heinrich Künzel (Schriftsteller, 1790) (1790–1863), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Künzel (Schriftsteller, 1810) (1810–1873), deutscher Lehrer, Schriftsteller, Übersetzer und Bibliothekar
 Hermann Künzel deutscher Bürgermeister und Politiker
 Ilse Künzel (1910–1996), deutsche Volkswirtin, Journalistin und Politikerin, siehe Ilse Elsner
 Ingrid Künzel (* 1938), deutsche Schwimmerin
 Johannes Künzel (1899–nach 1944), deutscher Politiker (NSDAP)
 Johannes Künzel (Sänger) (1931–2008), deutscher Sänger (Bassbariton) und Gesangspädagoge 
 Jürgen Künzel (* 1974), deutscher Supermotorennfahrer
 Karl Künzel (1889–1945), österreichischer Filmproduktionsleiter
 Lutz Künzel (* 1951), deutscher Musiker, Komponist, Textdichter und Arrangeur
 Michael Künzel (* 1973), deutscher Eisschnellläufer
 Otto Künzel (1903–1966), deutscher Politiker (SPD)
 Rainer Künzel (* 1942), deutscher Ökonom
 Tobias Künzel (* 1964), deutscher Popsänger und Komponist
 Ursula Künzel (1944 – 2020), deutsche Leichtathletin, siehe Ursula Trumpf
 Walter Künzel (* 1928), deutscher Zahnmediziner und letzter Rektor der Medizinischen Akademie Erfurt
 Wolfgang Künzel (* 1936), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer

Siehe auch:
 Küntzel
 Künzl
 Kunzel
 Kinzel